Това е списък на градовете в Черна гора. В него са включени всички селища от градски тип, които имат най-малко 2000 души жители. Всички изброени селища отговарят на изискванията на Черногорското статистическо бюро за град, които включват гъстота на населението, процент от населението заето в земеделие и услуги, инфраструктура и прочее. Това позволява на селища, които фактически са по-малки от някои села като население да се наричат градове. Най-големият град в Черна гора е столицата Подгорица, а в прилежащата ѝ община, която фактически е и метрополният ѝ район, живеят 27,5% от населението на цялата страна.

В таблицата всички населени места са отбелязани изписани на кирилица и латиница, които в Черна гора продължават да се използват едновременно.

1 – Въпреки че се водят отделни селища Котор и Доброта фактически образуват един град с общо население около 13 800 души.

Черна гора